Salik peut désigner :

Patronyme 

 Pierre Salik (1930-), homme politique belge ;
 Rachel Salik (1937-2007), actrice franco belge.

Divers 
 Salik, un système de péage ;
 Salik, un adepte du soufisme (branche de l'Islam).